Onderdistrict in Indonesië
 Talang Empat (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Midden-Bengkulu in de provincie Bengkulu, Sumatra
Plaats in Indonesië
 Talang Empat (Karang Tinggi), een plaats in het regentschap Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu, Sumatra
 Talang Empat (Seluma Utara), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu, Sumatra